Озёрная (Каменка) — река в Смоленской области России.

Протекает по территории Вяземского и Угранского районов. Впадает в реку Волосту в 28 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна — 94,5 км².

Вдоль течения реки расположены деревни Никольское Заводского сельского поселения, Крутые, Красная Весна и Волоста Михалёвского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000020828
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002082
 Код бассейна — 09.01.01.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 11,2 км: река Матерушка (лв)
 17,8 км: река Рубежка (лв) (В месте слияния - озеро)
 19 км: река Каменка (лв) (В месте слияния - озеро)

Примечания 

Реки Вяземского района Смоленской области
Реки Угранского района
Притоки Волосты